Muza ist:

 Muza (Stadt), eine antike Hafenstadt im alten Südarabien
 Muza (Polen), ein Dorf in der Woiwodschaft Pommern
 eine Sängerin Celina Muza
 ein polnischer Buchverlag Muza SA
 MUZA, ein Kunstmuseum in Valletta